Scrum è un termine inglese che alla lettera indica «un mucchio ristretto e disordinato di persone».

Nel gioco del rugby lo Scrum è quella fase di un incontro di rugby in cui l'arbitro ordina la ripresa del gioco tra due gruppi ordinati di giocatori contrapposti, uno per squadra.
In italiano tale termine è noto come mischia chiusa oppure mischia ordinata.

Altre accezioni del termine:

 Scrum, in informatica metodologia di sviluppo software;
 Scrum, brano dell'album degli Slayer Diabolus in Musica (1998)